Maisons é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 12,15 km².

Demografia

Comunas de Aude